Cukor ist der Familienname folgender Personen:

 George Cukor  (1899–1983), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 György Cukor (1917–1972), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler